Esistono più comuni francesi con questo nome

Volnay – Côte-d'Or
Volnay – Sarthe